Кладје могу бити:

 Кладје (Горења Вас-Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија
 Кладје (Лашко), насељено мјесто у општини Лашко, Република Словенија
 Кладје (Самобор), насељено мјесто града Самобора, Република Хрватска
 Кладје над Бланко, насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија
 Кладје при Крмељу, насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија